Донгшон:
 Донгшон () — доисторическая археологическая культура азиатского бронзового века, существовавшая на территории Индокитая.
 Донгшон () — община в уезде Алыой, провинция Тхыатхьен-Хюэ, Вьетнам. 
 Донгшон () — община в городе Бакзянг, провинция Бакзянг, Вьетнам.
 Донгшон () — квартал в городе Бимшон, провинция Бакзянг, провинция Тханьхоа, Вьетнам.